Arara je glavno mesto države Paraíba v jugovzhodni Braziliji.

Mesto obsega 89 km2, po podatkih iz leta 2007 pa ima več kot 12.356 prebivalcev. 

Mesta v Braziliji
Naselja, ustanovljena leta 1961